Sang pour sang peut faire référence à :

Cinéma 

 Sang pour sang (), un film américain des frères Coen (1984).

Essais 

 Sang pour sang, le réveil des vampires, un livre de Jean Marigny,  () (1993).

Roman 

 Sang pour sang, un roman de la série CHERUB de Robert Muchamore (2006).

Musique 

 Sang pour sang, un album de Johnny Hallyday sorti en (1999).
 Sang pour sang, une chanson de Johnny Hallyday (elle donne son titre à l'album).

Bande dessinée 

 Sang pour sang, un album de bande dessinée de la série Mélusine (2009).

Télévision 
Un épisode de Mentalist.